Kimisset kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Khemisset (provins i Marocko), Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, 
 Khémisset, kommunhuvudort, Rabat-Salé-Zemmour-Zaēr, Khemisset, 

Robotskapade Marockoförgreningar